Une année commune commençant un lundi est une année de 365 jours dont le  et le 31 décembre tombent un lundi, comme :
 2018, la précédente ;
 2029, la prochaine ;
 1900 ou 2300, des années séculaires.

On lui affecte la lettre dominicale G.

Calendrier annuel correspondant

Autres années communes commençant un lundi 
  :
  : 1703 • 1714 • 1725 • 1731 • 1742 • 1753 • 1759 • 1770 • 1781 • 1787 • 1798
  : 1810 • 1821 • 1827 • 1838 • 1849 • 1855 • 1866 • 1877 • 1883 • 1894 • 1900
  : 1906 • 1917 • 1923 • 1934 • 1945 • 1951 • 1962 • 1973 • 1979 • 1990

  :
  : 2001 • 2007 • 2018 • 2029 • 2035 • 2046 • 2057 • 2063 • 2074 • 2085 • 2091
  : 2103 • 2114 • 2125 • 2131 • 2142 • 2153 • 2159 • 2170 • 2181 • 2187 • 2198
  : 2210 • 2221 • 2227 • 2238 • 2249 • 2255 • 2266 • 2277 • 2283 • 2294 • 2300
  : 2306 • 2317 • 2323 • 2334 • 2345 • 2351 • 2362 • 2373 • 2379 • 2390

Voir aussi 

Lundi